Anthony Bacon peut faire référence à:

 Anthony Bacon, membre de la famille anglaise Bacon et espion à l'époque élisabéthaine
 Anthony Bacon (1717–1786), industriel d'origine anglaise
 Anthony Bushby Bacon (1772–1827), industriel (et fils illégitime de ce qui précède)
 Anthony Bacon (1796–1864), officier de cavalerie et commandant pendant les guerres napoléoniennes (et fils de ce qui précède)

Voir aussi
Tony Bacon, joueur de Babyfoot